Пешков-Сабуров — русская фамилия. Известные носители:
 Пешков-Сабуров, Дмитрий Семёнович — боярин, дворянин из потомков татарского мирзы Чета.
 Пешков-Сабуров, Семён Дмитриевич — окольничий, воевода, дворянин из потомков татарского мирзы Чета.
 Пешков-Сабуров, Фёдор Семёнович — окольничий, воевода, дворянин из потомков татарского мирзы Чета. См. также 
 Пешковы-Сабуровы
 Пешков
 Сабуров